Нетшин — русская фамилия. Известные носители:

 Нетшин, Даниил Иванович (умер 1501) — окольничий на службе у московского царя Ивана III.
 Нетшин, Иван Дмитриевич — боярин на службе у московского царя Василия Тёмного.